Фи́ери () — область на юго-западе Албании. Административный центр — город Фиери.

Население — 310 331 чел. (2011), площадь — 1890 км².

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 3 округа:

Граничит с областями:
 Тирана на севере
 Эльбасан на северо-востоке
 Берат на востоке
 Гирокастра на юго-востоке
 Влёра на юге

Примечания

Ссылки 
 Counties of Albania 

Области Албании